Zwölferkogel heißen folgende geographische Objekte:

 Zwölferkogel (Stubaier Alpen), 2988 m, Tirol
 Zwölferkogel (Granatspitzgruppe), 2446 m, Salzburg
 Zwölferkogel (Venedigergruppe), 2281 m, Salzburg
 Zwölferkogel (Totes Gebirge), 2099 m, Steiermark/Oberösterreich
 Zwölferkogel (Kitzbüheler Alpen), 1983 m, Salzburg
 Zwölferkogel (Dachsteingebirge), 1982 m, Oberösterreich
 Zwölferkogel (Kaisergebirge), ca. 1900 m, Tirol
 Zwölferkogel (Eisenerzer Alpen), ca. 1740 m, Steiermark
 Zwölferkogel (Ramsaugebirge), 1634 m, Oberösterreich
 Zwölferkogel (Ennstaler Alpen), 1363 m, Steiermark
 Zwölferkogel (Niedere Tauern), 1590 m, Steiermark
 Zwölferkogel (Schöckl), 1192 m, im Grazer Bergland, Steiermark
 Zwölferkogel (bei Arzberg), 1063 m, im Grazer Bergland, Steiermark

Siehe auch:
 Zwölferkofel
 Zwölfer (Bergname) – zur Etymologie